Zawody pucharu świata w biathlonie w Oslo ósmymi siódmymi w sezonie 2017/2018 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywane były w dniach 13 – 18 marca 2018 r. Rywalizacja odbyła się w sprincie, biegu pościgowym oraz sztafecie.

Program zawodów

Podium

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint mężczyzn

Sprint kobiet

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet

Sztafeta mężczyzn

Sztafeta kobiet

Bibliografia 
 
 
 

2018 w Norwegii
Biathlon w Norwegii
Sport w Oslo
Puchar Świata w biathlonie 2017/2018